Деркач — народний шумовий інструмент
 Деркач — птах, занесений до червоного списку ЄС.
 Деркач — стертий віник

Відомі носії

Деркач Андрій 
 Деркач Андрій Володимирович (1985) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Деркач Андрій Леонідович (1967) — український підприємець і політик.
 Деркач Андрій Олексійович — підполковник Збройних сил України.

Деркач Борис 
 Деркач Борис Андрійович (1929—2007) — український літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії.
 Деркач Борис Юрійович (1964—2019) — радянський і український футболіст, захисник.

Деркач Валентина 
 Деркач Валентина Петрівна (1948) — кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель Російської Федерації, почесний працівник початкової профосвіти.

Деркач Василь 
 Деркач Василь Степанович (1894—1973) — український радянський мікробіолог, член-кореспондент АМН СРСР.
 Деркач Василь (боксер) (1991) — український боксер, кмс, учасник російсько-української війни.
 Деркач Василь Григорович (1948) — вчений у галузі психіатрії, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка Буковинського державного медичного університету.
 Деркач Василь Григорович (*1965) — радянський та російський футболіст, захисник.

Деркач Віктор 
 Деркач Віктор Денисович (1939—2011) — український організатор кіновиробництва, редактор, сценарист. Заслужений працівник культури УРСР (1976).
 Деркач Віктор Сергійович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Деркач Віталій 
 Деркач Віталій Павлович (1923—2012) — український кібернетик.

Деркач Владислав 
 Деркач Владислав Олексійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Деркач Володимир 
 Деркач Володимир Федорович (1957) — військовий диригент, педагог. Народний артист України (2004).

Деркач В'ячеслав 
 Деркач В'ячеслав Васильович (1976) — український біатлоніст, майстер спорту, член національної збірної команди України.

[Деркач Георгій 
 Деркач Георгій Йосипович (1846—1900) — український актор, антрепренер.

Деркач Григорій 
 Деркач Григорій Іларіонович (1932—1969) — хімік, член-кореспондент НАНУ.

Деркач Дар'я 
 Деркач Дар'я (1993) — італійська легкоатлетка українського походження, спеціалізується на стрибках у довжину та на потрійному стрибку.

Деркач Іван 
 Деркач Іван Єгорович (1940) — український художник.
 Деркач Іван Тимофійович (?-1921) — військовий діяч часів УНР, Головний отаман Холодного Яру.

Деркач Ігор 
 Деркач Ігор Андрійович (1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Деркач Ігор Степанович (1963) — народний депутат України I скликання.

Деркач Леонід 
 Деркач Леонід Васильович (1939—2022) — український політик, генерал армії України.

Деркач Марія 
 Деркач Марія Дем'янівна (1896—1972) — український літературознавець, лесезнавець.

Деркач Микола 
 Деркач Микола Іванович (1949) — український політик, міністр, посол.

Деркач Оксана

Деркач Олександр 
 Деркач Олександр Вікторович — командир механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького II ступеня
 Деркач Олександр Віталійович (1960) — фінансист, співзасновник та колишній співвласник банку Аваль, власник молочарної корпорації «Молочний альянс».
 Деркач Олександр Петрович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Деркач Олексій 
 Деркач Олексій Васильович (1914—2012) — український контррозвідник, брав участь у гарантуванні безпеки учасників Тегеранської конференції.

Деркач Пилип 
 Деркач Пилип Максимович (1893—1957) — український мовознавець.

Деркач Роман 
 Деркач Роман Степанович (1965) — радянський та український футболіст.

Деркач Сергій 
 Деркач Сергій Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Деркач Сергій Павлович (1973—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Деркач Юлія 
 Деркач Юлія Василівна (* 1986) — українська й азербайджанська важкоатлетка. Майстер спорту (2000), майстер спорту міжнародного класу (2004).

Деркач Юрій 
 Деркач Юрій Олексійович (1997—2017) — матрос Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Деркач Юрій Сергійович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища